«Фламандский пёс» () — фильм режиссёра Кевина Броуди о бедном бельгийском мальчике Нелло, мечтающем стать художником. Экранизация романа для детей английской писательницы Уиды.

Сюжет 
Бедный, но неунывающий сирота Нелло живёт со своим дедушкой в пригороде Антверпена. Они зарабатывают на жизнь продажей молока. Найдя как-то раз избитую собаку породы фландрский бувье, они её вылечили и назвали Патраш в честь среднего имени Мэри Даас, матери Нелло, которая умерла, когда мальчик был ещё совсем маленький. Мэри была талантливой художницей, и Нелло тоже чувствует страсть к рисованию. Самой большой поклонницей таланта Нелло является его подруга Алоиз, дочь местного богача. Она восхищается творчеством мальчика и с удовольствием позирует ему для картин. Отец страсти дочери не разделяет и запрещает ей видеться с Нелло. 
Портрет Алоизы попадается на глаза антверпенскому художнику Михелю Ла Гранду, который, пораженный талантом мальчика, дарит ему кисти и краски, учит некоторым художественным приемам и советует принять участие в конкурсе молодых художников, который скоро пройдет в Антверпене.

В ролях 
 Джек Уорден — дедушка Йехан Даас (Jehan Daas)
 Джереми Джеймс Кисснер (:en:Jeremy James Kissner) — Нелло (Nello)
 Джесси Джеймс — маленький Нелло
 Джон Войт — Михель Ла Гранд (Michael La Grande)
 Шерил Лэдд — Анна (Anna Cogez)
 Брюс МакГилл — кузнец Уильям (William the Blacksmith)
 Стивен Хартли (:en:Steven Hartley) — Николас (Nicholas Cogez)
 Фаррен Моне (:en:Farren Monet) — Алоиза (Aloise) Farren Monet
 Мэдилин Свитен — Алоиза в детстве
 Антье Де Бек (:fr:Antje De Boeck) — Милли (Millie)
 Дебора Поллит (:en:Deborah Pollitt) — Мэри Даас (Mary Daas)
 Дирк Лаврисен (:nl:Dirk Lavrysen) — Рубенс (Peter Paul Rubens)

Ссылки 

Фильмы США 1999 года
Фильмы-драмы США
Фильмы о собаках
Фильмы о художниках
Фильмы Warner Bros.
Экранизации романов Великобритании